Fontanès (Gard)
 Fontanès (Hérault)
 Fontanès (Loire)

Desambiguações de topônimos